Ole Bornemann kan syfta på:

* Oluf Bornemann (1683–1747), dansk-norsk biskop
 Ole Bornemann (1928–2010), dansk kriminalförfattare

Se även 
 Ole Bornemann Bull